BJW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bajawa (Indonesia)
 bjw – codice ISO 639-3 della lingua bakwé